Wario Blast: Featuring Bomberman!, conocido en Japón como , es un videojuego de acción de la compañía Hudson Soft para Game Boy publicado en 1994 por dicha compañía en Japón y en 1995 por Nintendo en América del Norte y territorios europeos.

El título es un cruce entre las franquicias Wario, de Nintendo, y Bomberman, de Hudson Soft. El juego tiene más de Bomberman que de Wario pese al protagonismo de este último. Wario no aparece en la versión japonesa, publicada con el título de Bomberman GB. Por su parte, el juego que en Occidente se publicó como Bomberman GB fue llamado en Japón Bomberman GB 2.

Historia 
Wario un día va a dar al mundo de Bomberman y, dada su avaricia, decide saquearlo. Bomberman es el único que puede impedir el pillaje de su mundo.

Compatibilidad con Super Game Boy 
Aparte de los ya conocidas nuevas características que el Super Game Boy le da al juego este es uno de los pocos juegos compatibles que permite conectar un segundo mando de Super Nintendo para poder jugar con otra persona sin la necesidad de un Game Link Cable.

Enlaces externos 
 
 
 Wario Blast at NinDB

Videojuegos para Game Boy
Videojuegos de acción
Videojuegos de 1994
Videojuegos de Hudson Soft
Videojuegos de Nintendo
Bomberman